Гран-при Испании 1971 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1971 года. Автогонки прошли 18 апреля 1971 года на трассе Монтжуик. Первая гонка в истории Формулы-1, в которой использовалась резина типа "слик".

В команде «Матра» появился Жан-Пьер Бельтуаз, пропустивший первую гонку сезона из-за того, что его гоночная лицензия была временно аннулирована на время расследования инцидента в январской гонке в Буэнос-Айресе, в котором погиб Игнацио Джунти. Тим Шенкен стал вторым гонщиком «Брэбема» вместо Дэйва Чарлтона.

Первые два места на старте заняли «Феррари», рядом с ними на первом ряду находился Крис Эймон на «Матра». Обладатель поула Жаки Икс лидировал на первых кругах дистанции, а Джеки Стюарт прорвался с четвёртого места на второе. На шестом круге шотландец обошёл Икса и вышел в лидеры. В том же порядке они провели всю гонку и финишировали на первых двух местах. Две других «Феррари» сошли из-за поломок в топливной системе двигателей.

Гонка 

|}

Круги лидирования:
 1—5 Жаки Икс
 6—75 Джеки Стюарт

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Испании